Graux peut être :

Patronyme 

 Charles Graux (1852-1882) était un philologue français.

 Charles Graux (1837-1910) était un avocat belge, bâtonnier de 1866 à 1867 et de 1898 à 1899, sénateur et ministre des Finances.
 Henry Graux (1888-1979) était un haut fonctionnaire français, préfet du Calvados durant la guerre.
 Louis William Graux (1889-1962) était un artiste-peintre français.

Toponymes

Graux, village de la province de Namur (commune de Mettet)

Graux, ancienne commune de Vosges, aujourd'hui intégrée à Tranqueville-Graux
Patronyme belge
Patronyme français